Укачин Расул Борисович — актёр театра и кино.

Биография 
Расул Борисович родился  года. Он выпускник театрального училища им. Б. В. Щукина (1982 г. — художественный руководитель Ставская Людмила Владимировна). Учился на курсе вместе с Евгением Дворжецким, Евгением Князевым, Марией Оссовской, Александром Шавриным, Владимиром Сажиным, Еленой Сотниковой, Ириной Малышевой, Олегом Щербининым, Андреем Раппопортом, Игорем Степановым и др.

В 1980 году, будучи студентом 2-го курса, приглашен сниматься на киностудию «Мосфильм» в кинокартину режиссёра Аркадия Кордона «Великий самоед» (1981) на главную роль молодого Тыко Вылки. Вместе с ним в этом фильме снимались: Нуржуман Ихтымбаев, Анатолий Азо, Татьяна Ташкова, Николай Рачинский, Светлана Тормахова, Буда Вампилов, Юрий Чернов, Борис Иванов, Юрий Пузырев, Найдан Гендунова, Владимир Мащенко, Касым Жакибаев, Владимир Ханташов. В 1981 году фильм «Великий самоед» удостоен на XI Фестивале Молодых Кинематографистов в г. Москве главным призом. В 1983 году фильм «Великий самоед» на Международном Кинофестивале в г. Манила (Филиппины) удостоен одним из главных призов.

В 1989 году Укачин Р. Б. снимался у выдающегося киргизского режиссёра, народного артиста Кыргызстана Кадыржана Кадыралиева в главной роли (юноша Сакы) в телевизионном художественном фильме «Долина предков» (Кыргызфильм, 1989 г). Вместе с Укачиным Р. Б. в этом фильме снимались: Даркуль Куюкова, Мухтар Бахтыгереев, Бахадур Алиев, Джамал Сейдакматова. Фильм «Долина предков» в 1989 г. на Международном Фестивале телевизионных фильмов в г. Париже, удостоен главного приза.

С 1982 года — артист Горно-Алтайского Республиканского драматического театра им. П. Кучияка, где исполнил более 80-ти ролей разнопланового характера.

Основные роли в сыгранных спектаклях:
 «Жених и невеста» (М. Байджиев) — роль Жениха;
 «Западня» (Э. Володарский) — роль Петра;
 «В ночь лунного затмения» (М. Карим) — роль Акъегета;
 «Две стрелы» (А. Володина) — роль Долгоносика;
 «До смерти ещё далеко» (Б. Укачин) — роль Майну;
 «Самозванец» (Д. Корсунский) — роль Димы Корешкова;
 «Козуйке и Баян» (А. Юданов) — роль Кара-Каана;
 «Прошлым летом в Чулимске» (А. Вампилов) — роль Пашки;
 «Материнское поле» (Ч. Айтматова) — роль Суванкула;
 «Коварство и любовь» (Ф. Шиллера) — роль Фердинанда;
 «Двенадцатая ночь» (У. Шекспир) — роль Мальволио;
 «Плутни Скапена» (Ж. Б. Мольер) — роль Октава;
 «Прощай Гульсары» (Ч. Айтматова) — роль Алтыке

С 1990 г. Укачин Р. Б. является членом Союза театральных деятелей Российской Федерации.

С 1998 г. Укачин Р. Б. — Генеральный директор Московского представительства Эколого-экономического региона «Алтай» ООО «ДЖЕРО».

В 2006 году баллотировался в депутаты Государственного Собрания — Эл-Курултай Республики Алтай.

В настоящее время проживает в г. Горно-Алтайске Республики Алтай.

Родители 
 Отец — Укачин, Борис Укачинович (1936—2003), классик алтайской литературы;
 Мать — Укачина Клавдия Эргековна, 1939 года рождения (заслуженный работник науки Республики Алтай, кандидат филологических наук, автор более 100 научных статей и сборников).

Ссылки 
 Музыкальная культура и искусство Республики Алтай: библиографический указатель
  Программа акции «Музейная ночь — 2016»
 Возвращается «Великий самоед»
 Расул Укачин: «Жить — в каждом кадре!»